Belo Monte kan syfta på:

Brasilien 

 Tejupá (ort), São Paulo, 
 Belo Monte (kommun), Alagoas,